El acrónimo JJ puede referirse a:
 La empresa comercializadora JJ Detergentes
 el jugador de balonmano andaluz JJ Sánchez del Club Bm Lauro;
 el presentador de televisión español Jorge Javier;
 el cantante guayaquileño Julio Jaramillo;
 las líneas aéreas Japan Airline y Japan Air System de Japón;
 la revista japonesa de moda JJ;
 Janet Jackson;
 J.J. Johnson;
 JJ Jones, personaje de la serie británica Skins protagonizado por Ollie Barbieri.
 Juan Jose jugador de la UVAQ Y amado por Mauricio
 el periodista deportivo español JJ Santos;

Siglas